Награда за животно дело "Слободан Пива Ивковић" је награда за животно дело у част достигнућа кошаркашких тренера који су дали значајан допринос кошарци у Србији. Први пут је додељена 1995. године. Награде додељује Удружење кошаркашких тренера Србије и названо је у част тренера Слободана Ивковића који је био оснивач и први председник Савеза. За награду се квалификују сви тренери са српским држављанством, без обзира где су тренирали у свету. Инаугурационе Награде за животно дело уручене су петорици: Слободану Ивковићу, Бориславу Станковићу, Ранку Жеравици, Александру Николићу и Небојши Поповићу.

Добитници

Види још 

 Списак награда за животно дело

Референце

Спољашње везе 

 

Спортске награде у Србији
Европске кошаркашке награде
Србија у 1995.